Сальвадор (від , «спаситель»):

Персоналії 
 Сальвадор Альєнде — президент Чилі у 1970-1973 рр.
 Анрі Сальвадор — співак.
 Сальвадор Брайс — канадський хокеїст.
 Сальвадор Далі — іспанський художник.
 Сальвадор Еспріу — іспанський поет. 
 Сальвадор Ново — мексиканський поет. 
 Сальвадор де Мадар'яга — іспанський письменник.   
 Сальвадор Ідальго Лаурель — віце-президент Філіппін.  
 Сальвадор Лурія — американський мікробіолог італійського походження, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини в 1969 році
 Сальвадор Санчес — мексиканський актор та режисер
 Сальвадор Пінеда — мексиканський актор
 Сальвадор Пуч Антік — каталонський анархіст.

Топоніми 
 Сальвадор — країна в Центральній Америці.
 Сальвадор — місто в Бразилії.

Фільми 
 Сальвадор — американський фільм 1986 року режисера Олівера Стоуна.
 Сальвадор (фільм, 2006) — іспанський фільм режисера Мануеля Уєргі.

Див. також 
 Салвадор (значення)
 Сан-Салвадор (значення)
 Сан-Сальвадор (значення)
 Сальвадора